Прову́лок Чапли́гіна — назва провулків у деяких населених пунктах України та інших країн колишнього СРСР.

Провулок Чаплигіна — провулок у місті Київ.

Провулок Чаплигіна — провулок у місті Могильов.

Провулок Чаплигіна — провулок у місті Воронеж.

Вулиці, названі на честь людей
Провулки